skalar w matematyce – wielkość liczbowa 
 skalar w fizyce – wielkość o charakterze skalarnym, posiadająca wartość liczbową i wymiar fizyczny (jednostkę)
 cząstka skalarna
 pole skalarne
 skalar – nazwa ryb z rodzaju Pterophyllum, z rodziny pielęgnicowatych, odnoszących się do gatunków żaglowiec skalar oraz żaglowiec wysoki
 Skalar – zespół grający muzykę disco polo